Harald kan referere til flere forskellige emner:

 Harald (drengenavn), et drengenavn
 Harald Klak, dansk konge (812-813 og 819-827)
 Harald, dansk konge (egentlig konge af Fyn), der i 943 slog sig ned i Normandiet
 Guldharald (eller Harald Knudssøn), barnebarn af Gorm d. Gamle og konge af Skåne 964-970 (død 970)
 Harald Blåtand, dansk konge (død 985/87)
 Harald 2., dansk konge (1014-1018)
 Harald 3. Hen, dansk konge (1074-1080)
 Harald Kesja, konge i Jylland (1134-1135)
 Prins Harald, prins til Danmark (1876-1949)
 Harald Hårfager, Harald Gråfeld, Harald Gille, Harald Hårderåde, norske konger
 Harald 5., den nuværende norske konge.
 Harald (forhistoriske konger), navnet på flere danske konger fra forhistorisk tid
 Harald Jensen, det danske navn for tegneseriekatten Garfields ejer.